Kvalifikationen til SuperBest Ligaen 2002-03 var en turnering, hvor fire hold spillede om to ledige pladser i SuperBest Ligaen 2002-03. Turneringen blev spillet i perioden 3. - 20. marts 2002, og den havde deltagelse af de to hold fra Sanistål Ligaen 2001-02, der ikke kvalificerede sig til DM-kvartfinalerne, Esbjerg Pirates og Aalborg IK, og de to bedste oprykningsberettigede hold fra 1. division i ishockey 2001-02, IC Gentofte og Gladsaxe SF.

Resultatet blev, at Esbjerg Pirates og Aalborg IK sikrede sig endnu en sæson i ligaen.

Resultater 

De fire hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 PassionHockey - Championnat du Danemark 2001/02

Noter 

Ishockey i 2002
Superisligaen